Ки́мберли Брукс (; ) — американская актриса озвучивания.

Биография 
Кимберли Д. Лоусон (имя актрисы при рождении) родилась 29 июля 1981 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). С 1996 года начала озвучивать мультфильмы, мультсериалы и компьютерные игры и достигла в этой области заметного успеха: по состоянию на середину 2022 года она указана в титрах к почти 250 работам. Окончила . Замужем за человеком по имени Кёртис Брукс, взяла его фамилию.

Награды и номинации 

С полным списком кинематографических наград и номинаций Кимберли Брукс можно ознакомиться на сайте IMDB.
 2022 — «BAFTA» в категории «Лучшая актриса второго плана» за озвучивание игры Psychonauts 2 — победа.
 2022 — «Энни» в категории «Лучшее озвучивание в анимационном телевизионном/медиа-проекте» за озвучивание мультсериала «DC девчонки-супергерои» — номинация.

Избранная фильмография

Озвучивание мультфильмов и мультсериалов 
В том числе веб-сериалов и анимационно-игровых фильмов
 1996—1998, 2001 — Лаборатория Декстера / Dexter's Laboratory — разные роли (в 6 эпизодах)
 1999 — Скуби-Ду и призрак ведьмы / Scooby-Doo! and the Witch's Ghost — Луна, участница музыкальной группы 
 1999 — Суперкрошки / The Powerpuff Girls — разные роли (в )
 2001 — Джимми Нейтрон: Мальчик-гений / Jimmy Neutron: Boy Genius — разные роли
 2001, 2004 — Как говорит Джинджер / As Told by Ginger — разные роли (в 2 эпизодах)
 2001, 2005 — Ох уж эти детки! / Rugrats — разные роли (в 2 эпизодах)
 2001—2004 — Статический шок / Static Shock — разные роли (в )
 2002 — Totally Spies! — Макита (в эпизоде Queen for a Day)
 2002 —  / Whatever Happened to… Robot Jones? — миссис Кавендиш (в эпизоде Jealousy / Scantron Love)
 2002 —  / The Wild Thornberrys — Тэлли (детёныш )
 2002—2003 —  / Ozzy & Drix — Кристина Колчак (в 3 эпизодах)
 2002—2003 — Что новенького, Скуби-Ду? / What's New, Scooby-Doo? — разные роли (в )
 2002—2004 —  / ¡Mucha Lucha! — разные роли (в )
 2003 — В поисках Немо / Finding Nemo — второстепенные персонажи
 2003 — Скуби-Ду и легенда о вампире / Scooby-Doo! and the Legend of the Vampire — Луна
 2003 — Бэтмен: Тайна Бэтвумен / Batman: Mystery of the Batwoman — Кэти Дюкен
 2003 — Волшебные покровители / The Fairly OddParents — Валла (в эпизоде Nega-Timmy / Love at First Height)
 2003 — Лига справедливости / Justice League — разные роли (в эпизоде Comfort and Joy)
 2003, 2005 — ? / ChalkZone — разные роли (в 3 эпизодах)
 2004—2005 — Дэнни-призрак / Danny Phantom — разные роли (в 4 эпизодах)
 2005 — Юные титаны / Teen Titans — Саразим (в эпизоде )
 2005, 2007 — Детки подросли / All Grown Up! — разные роли (в )
 2006 — Любопытный Джордж / Curious George — второстепенные персонажи
 2006 — Hi Hi Puffy AmiYumi — Джилл (в эпизоде )
 2007 — Супермен: Судный день / Superman: Doomsday — Мёрфи
 2007 — Чаудер / Chowder — Чатни (в эпизоде Mahjongg Night / Stinky Love)
 2007 — ? / Random! Cartoons — Супер Джон До-младший (в эпизоде Super John Doe Junior)
 2010—2011, 2013 — Скуби-Ду! Мистическая корпорация / Scooby-Doo! Mystery Incorporated — разные роли (в 4 эпизодах)
 2012 — Гравити Фолз / Gravity Falls — второстепенные персонажи (в эпизоде Fight Fighters)
 2012—2014 — Бен-10: Омниверс / Ben 10: Omniverse — разные роли (в )
 2012—2018, 2020 — Доктор Плюшева / Doc McStuffins — разные роли (в )
 2013 — Великий Человек-паук / Ultimate Spider-Man — Аманда Кейдж (в 2 эпизодах)
 2014 — Лига Справедливости: Война / Justice League: War — Дарла
 2014 — Путеводитель Диппера по необъяснимому / Dipper's Guide to the Unexplained — Сэссика (в эпизоде TV Shorts 2)
 2014 — Гетто — The Boondocks — Брауни Пойнт (в 3 эпизодах)
 2015 — Виксен / Vixen — юная Мари (в 2 эпизодах)
 2015—2016 —  / Pickle and Peanut — второстепенные персонажи (в )
 2015, 2017 — Будь классным, Скуби-Ду! / Be Cool, Scooby-Doo! — разные роли (в 3 эпизодах)
 2015—2017, 2019—2020 — Вселенная Стивена / Steven Universe — разные роли (в 16 эпизодах)
 2015, 2022 — Южный Парк / South Park — разные роли (в 7 эпизодах)
 2016 — Санджей и Крейг / Sanjay and Craig — разные роли (в )
 2016—2018 — Вольтрон: Легендарный защитник / Voltron: Legendary Defender —  / второстепенные персонажи (в )
 2016—2019 —  / Shimmer and Shine — разные роли (в )
 2016, 2021—2022 — Мой шумный дом / The Loud House — разные роли (в 4 эпизодах)
 2017 — София Прекрасная / Sofia the First — мисс Кэнду (в эпизоде )
 2018 — Мстители, общий сбор! / Avengers Assemble — Шури (в эпизоде The Eye of Agamotto - Part One)
 2018 — Юникитти! / Unikitty! — разные роли (в эпизоде Little Prince Puppycorn)
 2018 — Гриффины / Family Guy — чёрная ситком-мамаша (в эпизоде Stand by Meg)
 2018, 2021 — Утиные истории / DuckTales — разные роли (в 3 эпизодах)
 2019 —  / Manou – flieg’ flink! — чайка-соседка
 2019 —  / Pinky Malinky — Карл / Софи (в эпизоде Advanced)
 2019 — Чудо-женщина: Родословная / Wonder Woman: Bloodlines —  / 
 2019 — Камуфляж и шпионаж / Spies in Disguise — автомобиль агента Лэнса Стерлинга
 2019—2021 — DC девчонки-супергерои / DC Super Hero Girls —  / прочие роли (в )
 2019—2021 — Форсаж: Шпионы-гонщики / Fast & Furious Spy Racers — Ванда Бенсон (в 7 эпизодах)
 2019, 2021—2022 —  / Puppy Dog Pals — разные роли (в )
 2020 —  / Hoops — Венди (в 2 эпизодах)
 2020 — Бесконечный поезд / Infinity Train — охранница (в эпизоде )
 2020 — Бэтмен: Смерть в семье / Batman: Death in the Family — полицейский / репортёр
 2020—2021 —  / Curious George — медсестра / Дейна (в )
 2020—2021 — Юные титаны, вперёд! / Teen Titans Go! —  (в )
 2020—2021 —  / Archibald's Next Big Thing — Axe 2 Grind (в 2 эпизодах)
 2020—2021 — Скуби-Ду и угадай кто? / Scooby-Doo and Guess Who? — разные роли (в 3 эпизодах)
 2020—2021 — Озорные анимашки / Animaniacs — разные роли (в 6 эпизодах)
 2020—2022 —  / Madagascar: A Little Wild — разные роли (в 6 эпизодах)
 2020, 2022 — Это Пони / It's Pony — разные роли (в 3 эпизодах)
 2020—2022 — Большое шоу Акулёнка / Baby Shark's Big Show! — разные роли (в 20 эпизодах)
 2020—2022 — Дом совы / The Owl House — разные роли (в 12 эпизодах)
 2021 — Клеопатра в космосе / Cleopatra in Space — Амсайя (в эпизоде Pirates)
 2021 — Семейка Грин в городе / Big City Greens — второстепенные персонажи (в эпизоде )
 2021 — Американский папаша! / American Dad! — Ченайс (в эпизоде Mused and Abused)
 2021 —  / Tom and Jerry in New York — лейтенант-генерал Мать (в эпизоде Ready Teddy / Swiss Cuckoo / Dream Team / Private Tom)
 2021 — Космический джем: Новое поколение / Space Jam: A New Legacy — второстепенные персонажи
 2021 — Призрак и Молли Макги / The Ghost and Molly McGee — член совета (в эпизоде Getting the Band (shell) Back Together / The Greatest Concert Ever)
 2021 —  / Aquaman: King of Atlantis — Хаммер (в 2 эпизодах)
 2021 — Аркейн / Arcane — Скай Янг (в 3 эпизодах)
 2021 — Спецвыпуск в вакцинацию / South ParQ Vaccination Special  — Маргарет Нельсон
 2021 — Южный Парк: После COVID’а / South Park: Post Covid — интервьюер
 2021 — Южный Парк: После COVID’а: Возвращение COVID’а / South Park: Post Covid: The Return of Covid — Маргарет Нельсон
 2021 —  / DreamWorks Dragons: The Nine Realms — Венди (в эпизоде Featherhide)
 2021—2022 —  / He-Man and the Masters of the Universe — разные роли (в 17 эпизодах)
 2021—2022 — Симпсоны / The Simpsons — Тоби / Льюис Кларк (в 3 эпизодах)
 2021—2022 — Паучок и его удивительные друзья / Spidey and His Amazing Friends — разные роли (в 7 эпизодах)
 2021—2022 — Амфибия / Amphibia — директор Мёрфи / Митчелл (в )
 2021—2022 — Касагранде / The Casagrandes — разные роли (в )
 2022 — Шоу Чашека! / The Cuphead Show! — бабушка-слониха (в эпизоде Roll the Dice)
 2022 — Робоцып / Robot Chicken — разные роли (в эпизоде )
 2022 — Пацаны: Осатанелые / The Boys Presents: Diabolical — PR Type (в эпизоде I'm Your Pusher)
 2022 — Южный Парк: Стриминговые войны / South Park The Streaming Wars — Линда Блэк
 2022 — Я краснею / Turning Red — второстепенные персонажи
 2022 — Ох уж эти детки! — Пирс (в эпизоде Captain Susie / Bringing Up Daisy)
 2022 —  / The Proud Family: Louder and Prouder — Гарриет / Бэзил (в 2 эпизодах)
 2022 —  / Action Pack — разные роли (в 6 эпизодах)
 2022 — Южный Парк: Стриминговые войны. Часть 2 / South Park The Streaming Wars Part 2 — разные роли

Озвучивание игр

Дубляж 
Мультфильмы, мультсериалы и игры
 1998 — Burning Rangers () — жертвы
 2001 — Maximo () — разные роли
 2005 — Project Zero 3: The Tormented () — разные роли
 2006—2007 — Школа Сюрикен / Shuriken School (—) — Джимми Би (в 26 эпизодах)
 2007 —  () — Валери Блейлок
 2008 — Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots () — солдаты
 2008 —  () — Анеша
 2010 — Lost Planet 2 () — компьютер
 2010 — Клуб Винкс: Волшебное приключение / Winx Club 3D - Magica avventura () — ведьма Сторми
 2011—2015 — Клуб Винкс / Winx Club () — ведьма Сторми (в 109 эпизодах)
 2011 —  () — Мари Мочизуки / Кресник
 2012 —  () — Дис Вангард
 2013 —  () — Анжелика Рогнер
 2013 — Lightning Returns: Final Fantasy XIII () — влюблённая женщина
 2014 —  () — Анжелика Рогнер
 2015 —  () — Калифия
 2017 —  () — Анжелика Рогнер
 2018 —  () — Анжелика Рогнер
 2019 — Дитя погоды / 天気の子 () — второстепенные персонажи
 2019 — Final Fantasy XV: Episode Ardyn () — второстепенные персонажи
 2021 —  () — Печенье с перцем чили

Озвучивание не-анимации 
 2007, 2016—2017 — Теория Большого взрыва / The Big Bang Theory — компьютер / автоответчик (в 3 эпизодах)
 2014 — Два с половиной человека / Two and a Half Men — компьютер (в эпизоде How to Get Rid of Alan Harper)
 2015 —  / I Didn't Do It — GPS (в эпизоде )
 2016 — Всё схвачено / Man with a Plan — навигационная система (в эпизоде )
 2017, 2019 — Адам портит всё / Adam Ruins Everything — разные роли (в )

Роли «вживую» 
 2016 — Настоящий гений / Pure Genius — Шейла Эванс (в эпизоде Pilot)

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA в области компьютерных игр